Parth Galen (sin. Zielona Murawa) – równina ze stworzonej przez J.R.R. Tolkiena mitologii Śródziemia.

Była to zielona równina niedaleko Wodogrzmotów Rauros, ciągnąca się od Amon Hen do brzegu Nen Hithoel. Przebiegał przez nią strumyk, płynący z zachodniej części Emyn Muil. W tym miejscu śmierć poniósł Boromir oraz rozpadła się Drużyna Pierścienia.

Przypisy 

Geografia i geologia Śródziemia